Ганусово — название населённых пунктов.

Россия 
 Ганусово — посёлок в Раменском муниципальном районе Московской области.
 Ганусово — село в Раменском муниципальном районе Московской области.